Wark bezeichnet:
 eine kleinere Ortschaft in Northumberland, England, siehe Wark on Tyne
 einen Fluss in Luxemburg (Grevels), siehe Wark (Fluss)

Wark ist der Familienname folgender Personen:
 Sir Ian William Wark CMG CBE (1899–1985), australischer Chemiker und Wissenschaftsadministrator
 Joe Wark (1947–2015), schottischer Fußballspieler
 John Wark (* 1957), schottischer Fußballspieler
 Ken Wark (* 1961), australischer Hockeyspieler
 McKenzie Wark (* 1961), australische Autorin, Theoretikerin sowie Medien- und Kulturwissenschaftlerin
 Michael Wark (* 1963), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Nikolaus Wark (1881–?), luxemburgischer Metallurg
 Oskar Wark (1934–2009), deutscher Sportjournalist
 Peter Wark (* 1961), deutscher Journalist und Krimiautor
 Thomas Wark (* 1957), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 WARC